Mayrhofen  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mayrhofen, Marktgemeinde im Bezirk Schwaz, Tirol

 Mayrhofen (Gemeinde Mittersill), Ortschaft von Mittersill, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Mayrhofen (Gemeinde Saalfelden), Ortschaft von Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Siehe auch: 
 Mayrhof (Begriffsklärung)
 Mayerhofen
 Maierhofen
 Mairhofen